Paralympische Spiele 1992 steht für:

 Sommer-Paralympics 1992 in Barcelona, Spanien
 Winter-Paralympics 1992 in Albertville, Frankreich